New Harmony bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

New Harmony (Chambers County, Alabama)
New Harmony (Cullman County, Alabama)
New Harmony (Florida)
New Harmony (Indiana)
New Harmony (Montana)
New Harmony (Mississippi)
New Harmony (Ohio)
New Harmony (Tennessee)
New Harmony (Shelby County, Texas)
New Harmony (Smith County, Texas)
New Harmony (Utah)